Halowe mistrzostwa Europy weteranów w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne organizowane co dwa lata od 1997 roku przez Europejską Federację Weteranów Lekkiej Atletyki. W imprezie mogą startować zawodnicy, którzy ukończyli 35 rok życia.

Edycje

Przypisy

Bibliografia 
 

Zawody lekkoatletyczne dla weteranów
Mistrzostwa Europy w sporcie